Armenta ist der Familienname folgender Personen:

 Everardo Armenta (senior) (* 1937), mexikanischer Boxer
 Everardo Armenta junior (* 1968), mexikanischer Boxer im Halbschwergewicht